Мильковщина  — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Мильковщина — деревня, Скидельский сельсовет, Гродненский район, Гродненская область
 Мильковщина — деревня, Вишневский сельсовет, Воложинский район, Минская область